Шейковский, Александр Иванович (1880—1933) — русский и советский морской офицер.
 Шейковский, Каллиник Васильевич (1835—1903) — южно-русский (малороссийский) языковед, этнограф, издатель, педагог.